Krisztina Tóth ist der Name folgender Personen:

*Krisztina Tóth (Autorin) (* 1967), ungarische Schriftstellerin
Krisztina Tóth (Tischtennisspielerin) (* 1974), ungarische Tischtennisspielerin
Krisztina Tóth (Handballspielerin) (* 1997), ungarische Handballspielerin